Сезон 2002/03 стал для «Боруссии» 27-м в чемпионате Германии и 93-м со дня основания клуба. Команде не удалось закрепить успех прошлого сезона и взять второе золото подряд, ограничилось лишь 3-м местом. В кубковых соревнованиях команда снова не смогла достичь результатов: во второй раз подряд не удалось выйти из группы Лиги чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

10.150.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

1.500.000

Зима 

0

Общие убытки:10.150.000

Общая прибыль:1.500.000

Разница8.650.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

Кубок лиги

1/2 финала

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2002/2003